Establishment Island kan syfta på:

Geografi

Mauritius 

 Île Raphael, ö,

USA 

 Establishment Island (ö i USA), Missouri, Sainte Genevieve County, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade USAförgreningar